Пинго:
 Пинго (Байсэ) — городской уезд городского округа Байсэ Гуанси-Чжуанского автономного района КНР.
 Гидролакколит (булгуннях, пинго, «пупок») — бугры с ледяным ядром.
 Пинго (национальная достопримечательность) — национальная достопримечательность Канады, расположенная на севере канадских Северо-Западных территорий.